Кресса может означать:

 Кресса (Крёз) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен
 Кресса (Италия) — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Новара